Arriaga kan syfta på:
 Arriaga – ett baskiskt efternamn samt personer med namnet

Geografi

Mexiko 

 Arriaga (kommun), Chiapas, 
 Arriaga, Chiapas,

Spanien 

 Arriaga (ort i Spanien), Baskien, Araba / Álava,